Городокский уезд:

 Городокский уезд — административная единица в составе Псковской и Полоцкой губерний, Полоцкого наместничества, Белорусской и Витебской губерний, существовавшая в 1772—1923 годах.
 Городокский уезд — административная единица в составе коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгрии (1867—1918) и Львовской губернии Российской империи (1914—1915).